Der Wachau-Marathon (offizielle Schreibweise WACHAUmarathon) ist eine Laufveranstaltung in der Wachau, die seit 1998 im September stattfindet.

Organisation 
Die angebotenen Strecken umfassen einen Marathon (42,195 km) von Emmersdorf bis Krems an der Donau, einen Halbmarathon und einen Viertelmarathon. Am Vortag werden Kinderläufe über verschiedene Distanzen ausgetragen. Nachdem die Veranstaltung zehn Jahre lang von Helmut Paul geleitet wurde, übernahm 2008 die run4business KEG unter der Führung von Michael Buchleitner die Verantwortung für den Lauf.

Von 2004 bis 2007 wurde auch ein Ultramarathon (53 km) angeboten, der zum Europacup der Ultramarathons zählte.

Die Strecke führt am linken Ufer der Donau zunächst 3 km stromaufwärts, wendet dort und verläuft dann stromabwärts, größtenteils über die B 3, bis in die Kremser Innenstadt, wo sich das Ziel aller Läufe befindet. Der Halbmarathon startet in Spitz, der Viertelmarathon in Dürnstein.

Bislang wurden dreimal nationale Meisterschaften im Rahmen des Wachau-Marathons ausgetragen. 2002 wurden Max Wenisch als Gesamt-Siebter der Männer (2:27:48 h) und Veronika Kienbichl als Gesamt-Achte der Frauen (2:53:09 h) österreichische Marathonmeister.
2007 wurde die Gesamtsiegerin Eva-Maria Gradwohl österreichische Meisterin im Halbmarathon, während bei den Männern der Titel an den Gesamt-Dritten Martin Pröll (1:05:31 h) ging. 2010 gewann die Gesamt-Dritte Andrea Mayr in einer Zeit von 1:14:21 h den Staatsmeistertitel im Halbmarathon, während bei den Männern der Gesamt-Siebente Günther Weidlinger mit einer Zeit von 1:04:59 h siegte.

2020 und 2021 wurde die Veranstaltung aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

2022 fand der Lauf wieder statt. Der Veranstalter verzichtete jedoch auf eine offizielle Vermessung der Strecke und Eintragung der Veranstaltung in den Kalender des Österreichischen Leichtathletik-Verbandes. Die erzielten Leistungen konnten daher nicht als Rekorde anerkannt und in Bestenlisten aufgenommen werden.

Statistik

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:12:32 h, John Kipngeno Rotich (KEN), 2003
 Frauen: 2:33:33 h, Karina Szymańska (POL), 2002

Halbmarathon
 Männer: 0:59:53 h, Peter Cheruiyot Kirui (KEN), 2016
 Frauen: 1:09:21 h, Perendis Lekapana (KEN), 2018

Siegerlisten

Marathon

Halbmarathon

Viertelmarathon

Ultramarathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Meldungen vom Wachau-Marathon auf marathon4you.de
 Laufbericht vom Wachau Marathon auf HanBlog.net
 Wachau-Marathon Bilder von 2009 bis 2015 auf kremserbank.com
 Wachau-Marathon Bilder aus 2011 auf meinbezirk.at

Einzelnachweise 

Ultramarathon
Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Österreich
Inlineskating-Wettbewerb
Sportveranstaltung in Niederösterreich
Marathon